Фердинанд II Напуљски (Напуљ, 26. август 1469- Напуљ, 7. септембар 1496)
је био краљ . Био је син Алфонсо II Напуљски и Иполита Марија Сфорца.

Породично стабло 

Рођени 1469.
Умрли 1496.